Pfitzner ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Pfitzner (* 1973), deutscher Fernsehmoderator
 Dirk Pfitzner (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Emil Pfitzner (1837–1896), deutscher evangelischer Pastor, Hofprediger, Konsistorialrat und Historiker
 Felix Pfitzner (1883–1945), deutscher Filmproduzent und Funktionär der Filmwirtschaft
 Hans Pfitzner (1869–1949), deutscher Komponist und Dirigent
 Heinrich Pfitzner (vor 1815–1873), deutscher Lehrer, Chorleiter und Lyriker
 Joachim Pfitzner, deutscher Sportjournalist
 John Pfitzner (* 1940), australischer Stabhochspringer
 Josef Pfitzner (1901–1945), sudetendeutscher Historiker
 Marc Pfitzner (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Michael Pfitzner (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Peter Pfitzner (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Robert Pfitzner (1825–1904), deutscher Violinist und Musikdirektor
 Rudolf Pfitzner (1864–1921), deutscher Liebhaber-Entomologe und Hepialiden-Spezialist
 Ursula Pfitzner (* 1972), österreichische Sopranistin
 Werner Pfitzner (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Pfitzner (1853–1903), deutscher Anatom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Heinrich Pfitzner GmbH, Frankfurt/Main, war ein Hersteller von kommerziellen Funkgeräten
 Fitzner